Letze bezeichnet:

 Letze (Berg), ein Berg in Frastanz, Vorarlberg
 Letze (Festungsbau), ein kleineres Sperrwerk
 Letze (Philosophie), ein Schlüsselbegriff der Philosophie des späten Heidegger

Letze heißen:
 Letze (Gemeinde Mittelberg), Ort bei Mittelberg im Kleinwalsertal, Bezirk Bregenz, Vorarlberg 
Siehe auch:
Leetze
Lèze